Přívoz P7 v rámci přívozů Pražské integrované dopravy označuje: 
 Přívoz Kazín - Dolní Mokropsy podle neuskutečněného záměru z roku 2010
 Přívoz Pražská tržnice – Štvanice – Karlín-Rohanský ostrov, provoz zahájen v srpnu 2015